Джон Вуттон (; ок. 1682, Сниттерфилд, район Стратфорд-он-Эйвон, графство Уорикшир (Англия — 13 ноября 1764, Лондон) — английский живописец. Один из основоположников характерного для английского искусства спортивного жанра, включавшего в себя изображения охотничьих собак, породистых лошадей, сцен охоты, скачек и спортивных состязаний.

Биография и творчество 
В начале 1690-х годов обучался живописи у Яна Сиберехтса и Яна Вика. Около 1720 года отправился в Рим, где познакомился с творчеством пейзажистов Гаспара Дюге и Клода Лоррена.

Специализировался на изображении породистых лошадей, писал жанровые картины. Кроме того, Джон Вуттон — художник-баталист, пейзажист, портретист и иллюстратор.

Джон Вуттон наряду с Сиберехтсом считается одним из основоположников английской пейзажной школы первой половины XVIII века и первым художником -анималистом британской живописи. Именно Джон Вуттон поставил в центр внимания своих картин не людей, а животных (собак, лошадей, которых писал с натуры, сцены охоты). Картины со сценками охоты были чрезвычайно популярны в Англии и заказывались состоятельными аристократами для украшения своих поместий. Среди его заказчиков был король Великобритании Георг II и Фредерик, принц Уэльский.

Картины художника, в основном, находятся в галереях Англии, в том числе, в Британской галерее Тейт и королевской коллекции в Лондоне. Одно из полотен художника, «Собаки и сорока» (1740-е гг.), представлено в Санкт-Петербургском Эрмитаже.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Джон Вуттон — первый художник-анималист
 Собаки и сорока — Джон Вуттон

Художники Англии XVII века
Художники XVIII века
Художники-анималисты
Художники-пейзажисты Великобритании
Художники-портретисты Великобритании
Художники-баталисты Великобритании
Художники-жанристы Великобритании
Художники спортивного жанра
Художники барокко
Художники-иллюстраторы Великобритании